Malinová – wieś (obec) w Czechach w powiecie Rakovník
 Malinová – wieś (obec) na Słowacji w powiecie Prievidza